Иван Похитонов:
 Похитонов, Иван Павлович (1850—1923) — русский художник, живописец, мастер пейзажа.
 Похитонов, Иван Фёдорович (1853—1913) — дипломат, генеральный консул Российской Империи в Тегеране.